Longshanlu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longshanlu (socken i Kina, lat 34,88, long 117,55), Shandong, 
 Longshanlu (socken i Kina, lat 37,20, long 122,05), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar